Roh est un patronyme coréen porté notamment par :

 Roh Moo-hyun (1946-2009), homme d'État sud-coréen ;
 Roh Tae-woo (1932-2021), général et homme d'État sud-coréen.